Józef Stanisław Dunin (1896-1980), oficer Wojska Polskiego, przewodnik turystyczny
 Józef Dunin-Borkowski – ujednoznacznienie

Zobacz też 
 Józef Dunin-Borkowski
 Dunin
 Duninowie
 Łabędź (herb szlachecki)
 Borkowski